Marston Stannett – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Shane Stannett – nowozelandzki zapaśnik walczący w stylu wolnym
 Vivian Stannett